Pražma je český rodový název pro několik druhů pražmovitých ryb:
 Brama
 Brama brama – pražma obecná
 Eumegistus
 Eumegistus illustris – pražma briliantová
 Pteraclis
 Pterycombus
 Taractes
 Taractichthys
 Taractichthys longipinnis – pražma dlouhoploutvá
 Xenobrama
 Xenobrama microlepis – pražma zlatá

a rodové jméno v obchodních názvech ryb:
 pražma královská – mořan zlatý

Související články 
 pražman
 mořan